Salona, l'ancien nom de Solin, en Croatie ;
 Salona, l'ancien nom de Amphissa, en Grèce ;
 comté de Salona, une seigneurie franque établie dans l'actuelle Grèce au début du , à la suite de la quatrième croisade.

Voir aussi 
 Isaiah de Salona (1780-1821), le premier évêque mort au combat, lors de la révolution grecque de 1821